International Maritime Bureau
 Internationale Metaalbond
 IMB (motorfiets)
 IMB-Brugge